Toto je seznam sportovců, kteří získali na zimních olympijských hrách pět nebo více medailí.

Olympijští medailisté
Seznamy medailistů na zimních olympijských hrách